gmina Śmiłowice – dawna gmina w województwie bydgoskim
 gmina Śmiłowice – dawna gmina w województwie stalinogrodzkim, obecnie część Mikołowa i Rudy Śląskiej
 gmina Śmiłowice – dawna gmina wiejska, powiat cieszyński zachodni, woj. śląskie